Лишов ():
 Лишов — город в районе Ческе-Будеёвице Южночешского края (Чехия) 
  — населённый пункт в районе Крупина Банска-Бистрицкого края (Словакия)